Albertijnse linie (doorverwijspagina)
 Albertijnse bas